Das Damendoppel im Squash bei den Panamerikanischen Spielen 2019 wurde vom 26. bis 28. Juli ausgetragen. Das Teilnehmerfeld bestand aus acht Doppelpaaren.

Die topgesetzten US-amerikanischen Schwestern Amanda und Sabrina Sobhy blieben im gesamten Turnierverlauf ungeschlagen und bezwangen im Finale die Kanadierinnen Danielle Letourneau und Samantha Cornett mit 11:10 und 11:8. Sobhy hatte bereits 2015 mit Natalie Grainger die Goldmedaille in der Doppelkonkurrenz gewonnen.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf tournamentsoftware.com (englisch)

Einzelnachweise 

Squash
2019
Squashturnier in Lima
Squashturnier 2019